La nazionale di pallavolo maschile del Pakistan è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Pakistan ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Pakistan.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano